871 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 871 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 683634.
 871 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 253527.
 871 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 613627.